

Toponyme 

 Hubbard : localité américaine du comté de Hardin dans l'Iowa.
 Hubbard : ville américaine située dans l'Ohio.
 Hubbard : ville américaine située dans l'Oregon.
 Hubbard : ville américaine située au Texas.

Botanique 
 Hubbard : variété de potiron à forme oblongue, qui doit son nom à Elizabeth Hubbard, une Américaine ayant apporté le premier spécimen connu par la botanique moderne à son voisin, un marchand de graines nommé James J. H. Gregory.

Patronyme 

 Allan Hubbard (dit « Al Hubbard ») : animateur des studios Walt Disney et auteur américain prolifique de bandes dessinées.
Anke Voss-Hubbard, archiviste et féministe américaine.
 Arthur Hubbard : avocat et homme politique français (1827-1882).
 Charles Hubbard : homme politique canadien (né en 1940).
 Charles Hubbard : archer américain (1849-1923).
 DeHart Hubbard : athlète américain (1903-1976).
 Dominic Hubbard (6 baron Addington ;1963-), homme politique britannique.
 Elbert Green Hubbard : écrivain, éditeur, philosophe et homme d'affaires américain (1856 - 1915).
 Erica Hubbard : actrice américaine (née en 1979).
 Frank Hubbard : facteur de clavecins américain.
 Freddie Hubbard : trompettiste de jazz américain.
 Gustave-Adolphe Hubbard : député français (département de Seine-et-Oise, puis des Basses-Alpes)
 Harry E. Hubbard : commandant américain (1903-1942).
 Howard Hubbard : évêque catholique américain (1938- )
 John Hubbard (1902-1997), joueur de rugby à XV international anglais.
 John Hubbard : acteur américain (1914-1988)
 John H. Hubbard : mathématicien américain.
 Johnny Hubbard : footballeur sud-africain (1930-2018)
 Jordan Hubbard : développeur de logiciel libre américain (né en 1963).
 Laurel Hubbard : haltérophile néo-zélandaise (née en 1978).
 L. Ron Hubbard : fondateur de l’Église de Scientologie.
 Lucien Hubbard : producteur et scénariste américain (1888-1971).
 Marian E. Hubbard (1868-1956), zoologiste américaine.
 Mina Hubbard : exploratrice canadienne (1870-1956).
 Phil Hubbard : joueur et entraîneur de basket-ball américain (1956-).
 P. M. Hubbard : écrivain britannique (1910-1980).
 Rob Hubbard : compositeur anglais de musiques de jeu vidéo.
 Rosealee Hubbard : coureuse cycliste australienne (1980-).

Personnes dont le nom complet ou le surnom contient « Hubbard »
 Jerry Reed Hubbard, dit « Jerry Reed » : guitariste, chanteur, auteur compositeur interprète de musique country, acteur, producteur et réalisateur américain (1937-2008).
 Samuel Hubbard Scudder : entomologiste américain (1837-1911).
 Anke Voss-Hubbard : archiviste et féministe américaine.

Variante Hubard
 Isabel Hubard Escalera, mathématicienne mexicaine.

Voir aussi 
 Modèle de Hubbard : modèle étudié en théorie de la matière condensée.
  : destroyer américain de l'United States Navy appartenant à la série Allen M. Sumner mis à l'eau en 1944.